Rongjiang bezeichnet:

 Rongjiang (榕江县), Kreis der Stadt Qiandongnan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Rongjiang (Huaping) (荣将镇), Großgemeinde im Kreis Huaping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Rongjiang (Xing’an) (溶江镇), Großgemeinde im Kreis Xing’an im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Rongjiang (Jinyun) (溶江乡), Gemeinde im Kreis Jinyun in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Rongjiang (Nankang) (蓉江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nankang in der chinesischen Provinz Jiangxi